Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши Клаудію Коде-Кільш і Гелену Сукова з рахунком 6–7, 6–4, 7–6.

Це був 6-й титул чемпіонки туру, 4-й за рік і 108-й за кар'єру загалом для Навратілової, та 5-й титул чемпіонки туру, 2-й за рік і 58-й титул за кар'єру загалом для Шрайвер, у їхніх відповідних кар'єрах у парному розряді. Для пари це був 10-й титул під час сезону 1985.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Чемпіонат Туру WTA
Парний розряд